La nazionale di pallavolo maschile del Madagascar è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Madagascar ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Madagascar.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Madagascar